Майкл Кри́стофер Шин (; род. 5 февраля 1969) — валлийский актёр, продюсер и политический активист. Поработав со сценаристом Питером Морганом над пятью фильмами, Шин стал известен благодаря своим ролям известных политических и общественных деятелей: Тони Блэра в фильмах «Сделка», «Королева» и «Особые отношения», Дэвида Фроста — в фильме «Фрост против Никсона», Брайана Клафа в фильме «Проклятый Юнайтед». В 2004 году сыграл роль рок-музыканта группы «The Needles» Торна Джемисона в фильме «Законы привлекательности». В 2009 году — роль вампира Аро из клана Вольтури в фильме «Сумерки. Сага. Новолуние» и роль террориста-мусульманина Юсуфа Атты Мухаммеда в драматическом триллере «Немыслимое». Четырёхкратный номинант на английскую театральную награду Лоуренса Оливье, номинант на премии «BAFTA», «Золотой глобус» и «Эмми».

Биография 

Майкл Шин родился в Ньюпорте (Уэльс), родителями были Айрин и Мейрик Шин, на тот момент оба занимающиеся управлением персоналом. Его отец, кроме того, время от времени работал профессиональным двойником Джека Николсона. У Майкла Шина есть младшие сестра, Джоанн, и брат, Джон. Когда Шину исполнилось пять лет, его семья переехала в Ливерпуль, где будучи крайним нападающим он навсегда стал поклонником футбольного клуба «Ливерпуль». Три года спустя его семья возвратилась в Порт-Толбот, где Майкл Шин поступил в «Среднюю школу Глан Аван» и стал играть в футбол за детскую юношескую команду клуба «Баглан». Майкл Шин с 1990 года работает в театре и с 1993 года снимается в кино.

Личная жизнь 
Майкл Шин с 1995 по 2003 год встречался с Кейт Бекинсейл, которая родила 31 января 1999 года от него дочь Лили Мо Шин (сыгравшую роль юной Селин в серии фильмов «Другой мир»).

С 2010 по 2013 год встречался с актрисой Рэйчел Макадамс.

С 2014 года встречался с Сарой Сильверман; в феврале 2018 она опубликовала в твиттере запись, что с Майклом они расстались.

В 2019 году начал встречаться с Анной Лундберг. 18 июля 2019 года Майкл в своём твиттере объявил о том, что они ждут ребенка. 23 сентября в 8:41 утра в понедельник у них родилась дочь Лайра Арвен Ингрид Шин . 19 мая 2022 родился третий ребёнок - дочь Мэйбли Элфин Ирэн Шин. Последнее имя девочка получила в честь матери Майкла - Ирэн.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии журнала Variety